Molekulska formula -{C21H28O3}- se može odnositi na:
 Megestrol
 HU-331
 HU-336
 6-Ketoprogesteron
 Nomegestrol